Claude Taruffi (1959-), footballeur français.
 Giuseppe Antonio Taruffi (1715-1786), poète italien.
 Piero « Pierino » Taruffi (1906-1988), pilote automobile italien.